Europabrunnen steht für

 Europabrunnen Kaisersteinbruch
 Europabrunnen (Dresden), am Königsheimplatz in Dresden-Blasewitz
 Europabrunnen (Dortmund)
 Frauenbrunnen (Geistthal)
 Europabrunnen (Langen (Hessen))